Die Spielzeit 1947 war die 16. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die zweite Saison der Nationalliga.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1947. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die  1. Liga 1948 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Einzelnachweise 

47
Handballveranstaltung 1947